Zombie Nation est un groupe de musique électronique allemand.
 Zombie Nation est un film d'Ulli Lommel de 2004.
 Zombie Nation est un film de Kendo de 2007.